Lohrville  peut se rapporter à :

 Lohrville, une ville du comté de Calhoun, en Iowa, aux États-Unis.
 Lohrville, un village du comté de Waushara, dans le Wisconsin aux États-Unis.

Homonymie de toponyme